Op 22 mei 2014 vonden in Nederland verkiezingen plaats voor de zittingsperiode 2014/2019 van het Europees Parlement. Bij deze verkiezingen waren 26 Nederlandse zetels te verdelen, één meer dan bij de verkiezingen van 2009.

Deelnemende partijen
Op 14 april 2014 werden de kandidatenlijsten en lijstnummers vastgesteld door de Kiesraad. De kandidatenlijst van de Vrouwen Partij werd ongeldig verklaard omdat het bewijs van betaling van de verschuldigde waarborgsom niet was ingeleverd.

Uitslag 
De definitieve verkiezingsuitslag werd door de Kiesraad bekendgemaakt op 30 mei 2014.

Opkomst en kiesdeler

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling naar partijen

Gekozen leden

Zie ook

 Historische zetelverdeling Nederlandse afvaardiging Europarlement

Externe link 
 Verkiezingsprogramma's 2014 bij het DNPP